Elektrotherapie, een medische behandeling met electriciteit
 Elektrotherapie (novelle), een verhaal van Willem Frederik Hermans